Арвьё (, ) — коммуна на юго-востоке Франции, регион Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент — Верхние Альпы, округ — Бриансон. Входит в состав кантона Эгюий.

Код INSEE коммуны — 05007.

Население 
Население коммуны в 2008 году составляло 360 человек.

Экономика 
Основу экономики составляет туризм. Также важную роль играют ремёсла (керамика, деревянные игрушки, резная мебель) и сельское хозяйство, в том числе производство сыра.

В 2007 году среди 231 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 194 были экономически активными, 37 — неактивными (показатель активности — 84,0 %, в 1999 году было 79,0 %). Из 194 активных работали 185 человек (109 мужчин и 76 женщин), безработных было 9 (4 мужчин и 5 женщин). Среди 37 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Лоран (XVI век), исторический памятник с 9 мая 1914 года
 Часовня Св. Марии Магдалины, исторический памятник с 4 октября 1932 года
 Приходская церковь Сен-Клод
 Часовня Сен-Пьер-Сен-Поль
 Часовня Сен-Марселлин (XVIII век)
 Часовня Сен-Рош (1715 год)
 Часовня Сен-Ромуальд (1789 год)
 Часовня Сен-Жак-ле-Мажёр
 Несколько солнечных часов

Фотогалерея

См. также 
 Коммуны Франции
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки